Пшедбуж:

 Пшедбуж — город в Польше, входит в Лодзинское воеводство, Радомщанский повят.
 Пшедбуж — гмина (волость) в Польше, входит в Радомщанский повят, Лодзинское воеводство.